High4 (; стилизованное написание HIGH4) — южнокорейская мужская группа, сформированная под руководством N.A.P Entertainment. В настоящее время группа состоит из членов Алекс, Мёнхан и Ёнджун. В корейской развлекательной индустрии официально дебютировали 8 апреля 2014 года с песней "Not Spring, Love, or Cherry Blossoms" с участием певицы IU. 31 января 2017 года было объявлено, что лидер Сонгу покидает группу.

Участники

Текущие 
 Алекс (кор.: 알렉스), настоящее имя: Ким Александр (кор.: 김알렉스) родился 7 сентября 1990 г., является танцором и одним из рэперов группы.
 Мёнхан (кор.: 명한), настоящее имя: Бэк Мён Хан (кор.: 백명한) родился 15 февраля 1993 г., является вокалистом группы.
 Ёнджун (кор.: 영준), настоящее имя: Им Ён Джун (кор.: 임영준) родился 24 августа 1995 г., является одним из рэперов группы.

Бывшие 
 Сонгу (кор.: 성구), настоящее имя: Ким Сон Гу (кор.: 김성구) родился 22 января 1992 г., являлся бывшим лидером и одним из вокалистов группы.

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Фильмография

Развлекательные шоу

Награды и номинации

MelOn Music Awards

Golden Disk Awards

Победы в музыкальных программах

Inkigayo

Ссылки 
 

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2017 году